TAP — многозначная аббревиатура латиницей:
 TAP Portugal — португальский авиаперевозчик
 TAP — трансадриатический газопровод (Trans Adriatic Pipeline)

См. также 
 
 
  — многозначная аббревиатура